Autana (gemeente), een gemeente in de Venezolaanse staat Amazonas
Autana (berg), een berg in deze gemeente